Caledon – miasto w Kanadzie
 Caledon – miasto w Południowej Afryce
 Caledon – rzeka w Lesotho i Południowej Afryce